Георгий Агаронов:
 Агаронов, Георгий Данилович (1913—2007) — советский и российский артист цирка заслуженный артист Армянской ССР.
 Агаронов, Георгий Игоревич (род. 1982) — российский актёр и телеведущий.

 Примечания